IPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cachimbo, Ipatinga (MG), Brasile
 IPN – Instituto politécnico nacional, istituzioni di istruzione del Messico.